Beiqi ist Bestandteil folgender Firmierungen:

 Beiqi Foton Motor, chinesischer Automobilhersteller
 Beiqi Yinxiang Automobile, chinesischer Automobilhersteller